Banak kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Banak (ort i Iran), Bushehr,

Norge
Banak Stasjonsgruppe, militär flygbas i Finnmark fylke på Laxelvs flygplats.

Robotskapade Iranförgreningar